SST est un sigle signifiant :
 Sauveteur secouriste du travail en France ;
 Santé et sécurité au travail ;
 Samoa Standard Time, le fuseau horaire correspondant à UTC-11 ;
 SST Records, un label indépendant américain ;
  un projet d'observatoire solaire spatial de la République de Chine Populaire ;
 , fabricant américain de mémoire flash ;
 Sous-station de traction.
 
 Service spatio-temporel dans les aventures de Valérian et Laureline.
 Torpille SST, une série de torpilles conçues en Allemagne par Atlas Elektronik.